Neoscopelus är ett släkte av fiskar. Neoscopelus ingår i familjen Neoscopelidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Prickfiskartade fiskar
Neoscopelus